Шарашидзе () — грузинская фамилия.

 Известные носители
 Шарашидзе, Давид Георгиевич (1886—1935) — грузинский политик, член Учредительного собрания Демократической Республики Грузия.
 Шарашидзе, Зера Ахмедовна (1927—1995) — Герой Социалистического Труда.
 Шарашидзе, Кристина Георгиевна (1889—1973) — грузинский педагог, учёный и политик, член Учредительного собрания Демократической Республики Грузия.
 Шарашидзе, Тициан Епифанович (1989—1955) — русский советский режиссёр грузинского происхождения. Режиссёр Большого театра (Москва) В 1926—1940 и 1945—1953 годах.
 Шарашидзе, Фадима Ахмедовна (1923—2004) — Герой Социалистического Труда.